Crystal Lake peut faire référence au film vendredi 13. Il s'agit de la ville où Jason Voorhees, un tueur, vit.

L’endroit serait maudit les vendredis 13.

Toponyme 

 Crystal Lake, une localité de la Saskatchewan,

 , une localité de la Californie ;
 , une « census designated place » près d'Ellington dans le comté de Tolland dans le Connecticut,
 en Floride :
 Crystal Lake, census-designated place située dans le comté de Polk,
 , une localité du comté de Washington,
 Crystal Lake, une localité du comté de McHenry dans l'Illinois,
 Crystal Lake, une localité du comté de Hancock dans l'Iowa,
 , une localité du Comté de Benzie dans le Michigan,
 Crystal Lake Park (Missouri), une localité du comté de St. Louis dans le Missouri,
 Crystal Lake, une localité du comté de Ray dans le Missouri,
 , une localité du comté de Clark dans l'Ohio,

 dans le Wisconsin :
 Crystal Lake, une localité du Comté de Barron,
 Crystal Lake, une localité du comté de Marquette,

Hydronyme 
 Crystal Lake, dans le comté de Lassen, en Californie,
 Crystal Lake Recreation Area, dans la Angeles National Forest en Californie,
 dans le Michigan : plusieurs lacs,
 dans le Minnesota,
 Crystal Lake, un lac près de Pelican Rapids dans le comté d'Otter Tail,
 Crystal Lake, un lac situé à Burnsville dans le Comté de Dakota
 dans le New Hampshire,
 Crystal Lake, un lac près Enfield dans le Comté de Grafton,
 Crystal Lake, un lac près de Gilmanton dans le comté de Belknap,
 Crystal Lake, un lac près de Barton dans le Vermont.

Organisations 
 Crystal Lake Scout Reservation, située à Crystal Lake, dans le Comté d'Oneida dans le Wisconsin,

Lacs de fiction 
 Camp Crystal Lake, le cadre de plusieurs films de la série Vendredi 13,

Autres 
 The Crystal Lake, une chanson de l'album The Sophtware Slump de 2000 du groupe de rock Grandaddy,
 Crystal Lake un groupe de handsup israélien.
  est un groupe de metalcore japonais.
Crystal Lake est une chanson du rappeur Luv Resval en collaboration avec le rappeur Freeze Corleone